Тимоновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Тимоновская волость (Климовичский уезд) — в составе Могилёвской губернии, Климовичский уезд
 Тимоновская волость (Дмитровский уезд) — в составе Московской губернии, Дмитровский уезд
 Тимоновская волость (Старобельский уезд) — в составе Харьковской губернии, Старобельский уезд